Király Sándor (?–?) kecskeméti polgár, vendéglős, színházépítő és tulajdonos
 Király Sándor (1910–1994) operaénekes (tenor)
 Király Sándor (1913–1969) válogatott labdarúgó
 Király Sándor (1932–1998) festő, művésztanár
 Király Sándor (1955–) magyar kosárlabdaedző

Jegyzetek